Per Harford si può intendere:

Geografia 
 Regno Unito
Harford – parrocchia civile del Devon
 Stati Uniti d'America
Harford – città della Contea di Cortland, New York
Harford – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania

Persone 
Tim Harford, economista e giornalista inglese
Tanya Harford, tennista sudafricana